Ricardo Roberto Barreto da Rocha – calciatore brasiliano
Ricardo Sérgio Rocha Azevedo – calciatore portoghese
Ricardo Nuno Oliveira da Rocha – calciatore portoghese